Кабус (, , греч.Καβόσης) — мужское имя, в арабском и персидском имеет разную орфографию. По версии А. Гафурова имеет персидское происхождение и восходит к имени одного из героев Шах-наме, мифическому древнеиранскому царю Кей-Кавусу (др.ир. Царь Уса).
 Кабус бен Саид (1940—2020) — султан Омана.
 Кавус
 Кабус-Наме
 Кабус ибн аль-Мунзир — правитель Лахмидской династии
 Кабус ибн Вушмагир амир Горгана 978—981, 998—1012
 Кавусабад — деревня в провинции Керман (Иран)
 Мечеть Султана Кабуса

См. также 
 Кей-Кавус (значения)

Литература 
  

Иранские имена
Арабские имена